Moviment per la Pau i la Justícia, moviment polític musulmà de l'Índia
 Moviment Primer Justícia, partit polític de Veneçuela
 Ministeri d'Afers Exteriors d'Albània (del seu nom en albanès Ministria së Punëve të Jashtme), ministeri d'Afers Exteriors del govern d'Albània
 mpj també és el codi ISO 639-3 del martu wangka, llengua pama-nyunga parlada a Austràlia